Baranyay Ferenc (1753 körül–1823) táblabíró
 Baranyay Ferenc (1785–19. század) evangélikus lelkész